San Silvestre Vallecana — ежегодный 10-километровый шоссейный пробег, который традиционно проводится 31 декабря в Мадриде.

На трассе не могут быть зафиксированы национальные или мировые рекорды, так как перепад высот по ходу дистанции составляет 55 метров. До 1997 года включительно, длина трассы была непостоянной и в разные года составляла от 5,5 до 12,6 километра.

В настоящее время старт находится возле стадиона Сантьяго Бернабеу, далее спортсмены бегут по центральным улицам города и финишируют возле стадиона Кампо-де-Вальекас.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Статистика San Silvestre Vallecana

Пробеги